Marcello Bertinetti (1885–1967) kétszeres olimpiai bajnok olasz vívó
 Marcello Bertinetti (1952) olasz vívó, olimpikon, előbbinek az unokája